FEI Nations Cup 2014 steht für folgende Nationenpreisserien im Pferdesport:

 FEI Nations Cup 2014 (Dressurreiten)
 FEI Nations Cup 2014 (Vielseitigkeit)
 Furusiyya FEI Nations Cup 2014 im Springreiten